Берёзово — село в Юрьянском районе Кировской области в составе Ивановского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 15 километров на восток-северо-восток от районного центра поселка Юрья.

История 
Основано в 1838 году, когда дозволено было построить деревянную Троицкую церковь.
Теплая каменная Троицкая церковь была построена в 1870–1874 годах, холодая в 1878–1885 годах. В 1873 году учтено дворов 4 и жителей 56, в 1905 7 и 22 (еще 10 и 18 в починке Поддорофеевский), в 1926 30 и 82, в 1950 138 и 201. В 1989 году оставался 181 человек..

Население 
Постоянное население  составляло 116 человека (русские 98%) в 2002 году, 22 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Юрьянского района